Кратер Хаген () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского астронома Иоганна Георга Хагена (1847—1930) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Хаген являются кратер Козырев на западе-северо-западе; кратер Паули на севере; кратер Цераский на востоке и кратер Планк на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,5 км, глубина 2,4 км

Кратер Хаген имеет полигональную форму и практически полностью разрушен. Юго-восточная часть кратера перекрыта сателлитным кратером Хаген J. Вал сглажен, местами сравнялся с окружающей местностью, лучше всего сохранился в северо-западной и юго-восточной части. Дно чаши пересеченое, центр чаши зант крупным сателлитным кратером Хаген С. От юго-западной части вала в южном направлении отходит широкая безымянная долина радиальная по отнршению к кратеру Шрёдингер в 750 км к югу.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны